

Plante 
L'églantine est la fleur de l'.

Titre 
 Églantine, roman de Jean Giraudoux (1927) ;
 Églantine, film de Jean-Claude Brialy (1972).

Prénom 

 Églantine est un prénom attribué à partir de la fin du  et est donné entre 75 et  par an jusqu’aux années 1960. Il a retrouvé ce niveau depuis les années 1980. Il se fête le  (21 fructidor), le 5 octobre comme sainte Fleur ou le 23 août comme sainte Rose.

Symbolique 
Avant l'adoption par le Parti socialiste français de la rose rouge en 1971, l'églantine appartient davantage à l'imagerie socialiste.

Divers 
 L’Églantine (A771) est un bâtiment-école de la Marine nationale.
 L'opération Églantine est le nom de l'évacuation qui donna lieu à la Bataille du col de Mang Yang, dernière bataille de la guerre d'Indochine

Références 

Homonymie de titre
Prénom révolutionnaire